Ростворовский:
 Ростворовский, Кароль Павел (1874—1927) — польский композитор.
 Ростворовский, Станислав Романович (1858—1888) — российский и польский художник.
 Ростворовский, Тадеуш (1860—1928) — граф, российский и польский архитектор и художник польского происхождения.
 Ростворовский, Эмануэль Матеуш (1923—1989) — польский историк, профессор Польской Академии Наук.